Козловець Микола Адамович — доктор філософських наук.
 Козловець Микола Миколайович (? — 2022) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Прізвища